Butylhydroxyanisol, stof met E-nummer E320
 Eurostar e320, treinstel van Eurostar